Last Chance to See (boek) - boek van Douglas Adams
 Last Chance to See (TV serie) - Britse TV-serie